Gabetti ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Gabetti (1796–1862), italienischer Komponist
 Giuseppe Gabetti (1886–1948), italienischer Literaturhistoriker
 Pierino Gabetti (1904–1971), italienischer Gewichtheber 
 Roberto Gabetti (1925–2000), italienischer Architekt